De Amerikaanse staat Kansas is onderverdeeld in 105 county's. Kansas is de enige staat van de Verenigde Staten waar de county's standaardafkortingen hebben, die ook veel gebruikt worden, met name op de nummerplaten van auto's.